Вишнёвая муха () — двукрылое насекомое из семейства пестрокрылок (Tephritidae). Повреждает плоды черешни и вишни, особенно сорта среднего и позднего сроков созревания, абрикоса, жимолости, барбариса, черёмухи и снежноягодника.

Описание 
Маленькая чёрная муха длиной около 3—5 мм. Тело блестящее, тёмно-бурое, почти чёрное. На прозрачных крыльях четыре поперечные тёмные полосы. Фасеточные глаза зелёного цвета. Голова, щиток и ноги жёлтые.

Распространение 
Распространена в Евразии, в европейской части России, на Кавказе, в Казахстане, Средней Азии, Западной Сибири и на Алтае.

Размножение 
Яйца откладывает по одному в мякоть плода. Из яиц выходят белые безногие личинки длиной 3—6 мм, которые питаются мякотью спелых плодов. Во время созревания средних и поздних сортов черешни личинки покидают плоды и окукливаются в почве.

Примечания

Литература 
 Васильев В. П., Лившиц И. З. Вредители плодовых культур. М.: Колос, 1984. 399 с.
 Рихтер В. А. Сем. Tephritidae — Пестрокрылки. / Насекомые и клещи — вредители сельскохозяйственных культур. Т. IV. Перепончатокрылые и двукрылые. Л.: Наука, 1981. С. 106—140.
 Рогочая Е. Г. Семейство пестрокрылки — Tephritidae. / Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений (ред. Васильев В. П.). Т. 2. Киев: Урожай, 1974. С. 523—526.
 Савковский П. П. Атлас вредителей плодовых и ягодных культур. Киев: Урожай, 1976. 207 с.

Животные, описанные в 1758 году
Насекомые Евразии
Пестрокрылки